Макараванк ():

 Макараванк — монастырь X—XIII веков в Тавушской области Армении.
 Макараванк — один из трёх монастырей (наряду с Ахберком и монастырём Святых Апостолов) Армянской апостольской церкви в 11 км от города Муша в Западной Армении.
 Макараванк — армянская церковь XI века, расположенная на южной окраине села Пемзашен Ширакской области Армении.